Şotlanlı – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Şotlanlı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Şotlanlı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian